Stiks, odnosno Styx se koristi u sljedećim značenjima:

 Stiks, rijeka iz grčke mitologije
 Stiks, prirodni satelit 134340 Plutona.
 Styx, rijeka u Australiji
 Styx, glazbeni sastav